Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2014 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2014, который прошёл в Марокко. Он стал одиннадцатым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны, принимающей турнир.

Финал был разыгран между испанским клубом «Реал Мадрид», представляющим УЕФА как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2013/14, и аргентинским «Сан-Лоренсо», представляющим КОНМЕБОЛ как победитель Кубка Либертадорес 2014. Он был сыгран в Марракеше на одноимённом стадионе 20 декабря 2014 года.

Перед матчем 
«Реал Мадрид» получил право участвовать в турнире как победитель Лиги чемпионов УЕФА 2013/14, после победы над мадридским «Атлетико» в финале. «Реал» участвовал в турнире второй раз. Он вышел в финал после победы над мексиканским «Крус Асуль» в 1/2 финала.

«Сан-Лоренсо» получил право участвовать в турнире как победитель Кубка Либертадорес 2014, после победы в двухматчевом противостоянии над парагвайским «Насьональ (Асунсьон)» в финале. «Сан-Лоренсо» участвовал в турнире первый раз. Он вышел в финал после победы над новозеландским «Окленд Сити» в полуфинале.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2014 год в футболе
2014
Чемпионаты мира в Марокко
Международные соревнования по футболу в Марокко